Municipio de Mentor puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mentor (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Divide.
 Municipio de Mentor (condado de Cheboygan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cheboygan.
 Municipio de Mentor (condado de Oscoda, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oscoda.